Il singolare del torneo di tennis Athens Trophy 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Sylvia Hanika che ha battuto in finale Angelika Kanellopoulou 7–5, 6–0.

Teste di serie

 Laura Garrone (semifinali)
 Sandra Cecchini (secondo turno)
 Angelika Kanellopoulou (finale)
 Lilian Drescher (quarti di finale)

 Sylvia Hanika (campionessa)
 Isabel Cueto (quarti di finale)
 Csilla Bartos-Cserepy (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1986